Bandbreite steht für:
 Bandbreite, Differenz zwischen oberer und unterer Grenzfrequenz
 Wechselkursbandbreite, spezielles Wechselkursregime
 Bandmatrix, spezielle Matrixform in der Numerischen Mathematik
 Die Bandbreite, Hip-Hop-Band aus Duisburg
 Datenübertragungsrate, maximale Menge übertragener digitaler Daten pro Sekunde
 Bandbreite (Graphentheorie), eine spezielle Kennzahl eines Graphen

Siehe auch: